Influência social
Influências (álbum) - de Dori Caymmi
Tráfico de influência

Veja também
Influenza - a gripe

Desambiguação